Колча́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волховского района Ленинградской области. Административный центр — село Колчаново.

Географические данные 
Расположено в восточной части района. 

По территории поселения проходят автодороги:
  (Вологда — Новая Ладога)
  (Сясьстрой — Колчаново — Усадище)
  (Колчаново — Бор)
  (Куколь — Бор)
  (Колчаново — Сясьстрой)
  (подъезд к дер. Вымово)
  (Колчаново — Пенчино)
  (Усадище — Тихомировщина)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 45 км.

Площадь поселения составляет 479,5 км².

История 
В марте 1918 года центр Хамонтовской волости Новоладожского уезда перенесён в село Колчаново, а волость переименована в Колчановскую. В августе 1927 года Колчановская волость была упразднена, все сельсоветы вошли в состав вновь образованного Волховского района Ленинградской области. В ноябре 1928 года Будаевщинский, Хамонтовский и Яхновский сельсоветы были объединены в Колчановский сельсовет. С 20 марта 1946 по 1 февраля 1963 года сельсовет входил в состав Новоладожского района. 16 июня 1954 года к Колчановскому сельсовету был присоединён Ежевский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Колчановский сельсовет, так же, как и все другие сельсоветы области, преобразован в Колчановскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 56-оз от 6 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Колчановское сельское поселение, в которое вошла территория бывшей Колчановской волости.

Демография

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 25 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования
 Сельское поселение на сайте Волховского района

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волховского района